Ашагы-Карагювяндикли () или Ашагы-Карагювяндли () — деревня в Имишлинском районе Азербайджана.

См. также 
 Карагювендикли
 Юхары-Карагювендли

Примечания 

Населённые пункты Имишлинского района